Pastorino ist der Familienname folgender Personen:
 Agostino Pastorino (1920–1984), italienischer Philologe
 Claudia Pastorino (* 1965), italienische Sänger-Songwriterin
 Cody Pastorino (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Franco Pastorino (1933–1959), italienischer Schauspieler
 Giacomo Pastorino (* 1980), italienischer Wasserballspieler
 Giustino Giulio Pastorino (1910–2005), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Luca Pastorino (* 1971), italienischer Politiker (Possibile)
 Malvina Pastorino (1916–1994), argentinische Schauspielerin
 Pelegrina Pastorino (1902–1988), argentinische Journalistin
 Pietro Pastorino (1900–??), italienischer Sprinter

Siehe auch:
 Palazzo Pastorino